Beto Bonfim (Recife, 18 de abril de 1981) é um baterista e percussionista brasileiro.

Percussionistas de Pernambuco
Naturais do Recife
Bateristas de Pernambuco